Luisa Albertina Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Plönská (21. července 1748 – 2. března 1769) byla rodem šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-plönská princezna a sňatkem anhaltsko-bernburská kněžna.

Život 
Narodila se jako nejmladší potomek šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-plönského vévody Fridricha Karla a jeho manželky hraběnky Christiny Armgard von Reventlow. V Augustenborgu se 4. června 1763 provdala za budoucího anhaltsko-bernburského knížete Fridricha Albrechta. Měli spolu dvě děti, které se obě dožily dospělosti.

 1. Alexius Fridrich Kristián Anhaltsko-Bernburský (12. 6. 1767 Ballenstedt – 24. 3. 1834 tamtéž), poslední kníže anhaltsko-bernburský v letech 1796–1807 a od roku 1807 až do své smrti první anhaltsko-bernburský vévoda
 I. ⚭ 1794 Marie Bedřiška Hesensko-Kasselská (14. 9. 1768 Hanau – 17. 4. 1839 tamtéž), rozvod 1817
 II. ⚭ 1818 Dorotea Frederika von Sonnenberg (23. 1. 1781 Bernburg – 23. 5. 1818 Ballenstedt)
 III. ⚭ 1819 Ernestína Šarlota von Sonnenberg (19. 2. 1789 Bernburg – 28. 9. 1845 Ballenstedt)

 2. Pavlína Anhaltsko-Bernburská (23. 2. 1769 Ballenstedt – 29. 12. 1820 Detmold)
 ⚭ 1796 Leopold I. z Lippe (2. 12. 1767 Detmold – 5. 11. 1802 tamtéž), hrabě z Lippe-Detmoldu v letech 1782–1789, posléze od roku 1789 až do své smrti kníže z Lippe

Po druhém porodu zesláblá Louisa zemřela v Ballenstedtu 2. března 1769 na spalničky ve věku pouhých 20 let. Byla pohřbena do krypty zámeckého kostela sv. Aegidiena v Bernburgu. Kníže Fridrich se po její smrti už neoženil, ale zplodil s milenkou nemanželskou dceru Augustu.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Narození v roce 1748
Úmrtí v roce 1769
Narození 21. července
Úmrtí 2. března
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v zámeckém kostele sv. Aegidiena (Bernburg)
Oldenburkové
Anhaltsko-bernburské kněžny